Anielewo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Anielewo, un village.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Anielewo, un village du powiat de Konin ;
 Anielewo, un village du powiat de Słupca.